

Андрійково — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Андрійково — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Андрійково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Андрійково — селище, Дмитровський міський округ, Московська область